Horvátország
 Kisújlak község Eszék-Baranya megyében

 Románia
 Kisújlak falu Romániában, Beszterce-Naszód megyében

 Szlovákia
 Kisújlak Szomotor településrésze, egykor önálló község Szlovákiában